Аполлон-11:
 Аполлон-11 — пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон» в ходе которого впервые была осуществлена высадка людей на поверхность Луны
 Аполлон-11 — пещера в Намибии